Ла́зарос Пападо́пулос (, при рождении Лазарь Попандопуло; род. 3 июня 1980, Краснодар, СССР) — греческий баскетболист, игравший на позиции центрового.

Биография 
Лазарос Пападопулос родился в Краснодаре 3 июня 1980 года. Отец по национальности понтийский грек, а мать — русская, сам же Лазарос считает себя больше греком. В 1990 году он вместе со своими родителями Теодором и Мариной, и младшей сестрой Агапи уехал в Салоники. Он женился в августе 2002 года и имеет двух дочек, их зовут Даная и Нефели. Лазарос Пападопулос — председатель профсоюза баскетболистов Греции.

Достижения 
 Клубная карьера
 Чемпион Евролиги: 2002, 2012
 Чемпион Греции: 2003, 2012
 Обладатель Кубка Греции: 2003
 Победитель Кубка УЛЕБ: 2006
 Серебряный призёр чемпионата России: 2005
 Обладатель Кубка ВТБ: 2011
 Участник матча всех звёзд чемпионата Греции: 6 раз (2001—2004, 2010, 2013)

 В составе сборной
 Чемпион Европы: 2005
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2006
 Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 1998
 Победитель турнира Акрополис: 5 раз (2000, 2003, 2005-2007)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на NBA.com
 Профиль на Euroleague.net
 
 Профиль на Draftexpress.com

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Ираклис»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «1939 Канариас»
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Европы по баскетболу